Dit is een lijst van planetoïden 7001-7100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (7001) Noether || 1955 EH || 14 maart 1955 || Goethe Link Observatory
|-
| (7002) Bronshten || 1971 OV || 26 juli 1971 || N. S. Chernykh
|-
| (7003) Zoyamironova || 1976 SZ9 || 25 september 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (7004) - || 1979 OB9 || 24 juli 1979 || S. J. Bus
|-
| (7005) - || 1981 ET25 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (7006) - || 1981 ER31 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (7007) - || 1981 EK34 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (7008) Pavlov || 1985 QH5 || 23 augustus 1985 || N. S. Chernykh
|-
| (7009) Hume || 1987 QU1 || 21 augustus 1987 || E. W. Elst
|-
| (7010) Locke || 1987 QH3 || 28 augustus 1987 || E. W. Elst
|-
| (7011) Worley || 1987 SK1 || 21 september 1987 || E. Bowell
|-
| (7012) Hobbes || 1988 CH2 || 11 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (7013) Trachet || 1988 RS4 || 1 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (7014) Nietzsche || 1989 GT4 || 3 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (7015) Schopenhauer || 1990 QC8 || 16 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (7016) Conandoyle || 1991 YG || 30 december 1991 || T. Urata
|-
| (7017) Uradowan || 1992 CE2 || 1 februari 1992 || T. Seki
|-
| (7018) - || 1992 DF || 25 februari 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7019) Tagayuichan || 1992 EM1 || 8 maart 1992 || A. Sugie
|-
| (7020) Yourcenar || 1992 GR2 || 4 april 1992 || E. W. Elst
|-
| (7021) - || 1992 JN1 || 6 mei 1992 || A. Sugie
|-
| (7022) - || 1992 JN4 || 2 mei 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7023) - || 1992 KE || 25 mei 1992 || A. Sugie
|-
| (7024) - || 1992 PA4 || 2 augustus 1992 || H. E. Holt
|-
| (7025) - || 1993 QA || 16 augustus 1993 || Spacewatch
|-
| (7026) - || 1993 QB1 || 19 augustus 1993 || E. F. Helin
|-
| (7027) Toshihanda || 1993 XT || 11 december 1993 || T. Kobayashi
|-
| (7028) Tachikawa || 1993 XC1 || 5 december 1993 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (7029) - || 1993 XT2 || 14 december 1993 || PCAS
|-
| (7030) Colombini || 1993 YU || 18 december 1993 || Stroncone
|-
| (7031) - || 1994 UU || 31 oktober 1994 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (7032) Hitchcock || 1994 VC2 || 3 november 1994 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (7033) - || 1994 WN2 || 28 november 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7034) - || 1994 YT2 || 25 december 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7035) Gomi || 1995 BD3 || 28 januari 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (7036) - || 1995 BH3 || 29 januari 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (7037) Davidlean || 1995 BK3 || 29 januari 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (7038) - || 1995 DJ2 || 22 februari 1995 || N. Sato, T. Urata
|-
| (7039) Yamagata || 1996 GO2 || 14 april 1996 || T. Okuni
|-
| (7040) Harwood || 2642 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7041) Nantucket || 4081 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7042) Carver || 1933 FE1 || 24 maart 1933 || K. Reinmuth
|-
| (7043) Godart || 1934 RB || 2 september 1934 || E. Delporte
|-
| (7044) - || 1971 UK || 26 oktober 1971 || L. Kohoutek
|-
| (7045) - || 1974 FJ || 22 maart 1974 || C. Torres
|-
| (7046) Reshetnev || 1977 QG2 || 20 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (7047) Lundström || 1978 RZ9 || 2 september 1978 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (7048) - || 1981 EH34 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (7049) - || 1981 UV21 || 24 oktober 1981 || S. J. Bus
|-
| (7050) - || 1982 FE3 || 20 maart 1982 || H. Debehogne
|-
| (7051) Sean || 1985 JY || 13 mei 1985 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (7052) - || 1988 VQ2 || 12 november 1988 || E. F. Helin
|-
| (7053) - || 1989 FA || 28 maart 1989 || A. Sugie
|-
| (7054) Brehm || 1989 GL8 || 6 april 1989 || F. Börngen
|-
| (7055) - || 1989 KB || 31 mei 1989 || H. E. Holt
|-
| (7056) Kierkegaard || 1989 SE2 || 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (7057) - || 1990 QL2 || 22 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (7058) - || 1990 SN1 || 16 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (7059) - || 1990 SK3 || 18 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (7060) Al-ʻIjliya || 1990 SF11 || 16 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (7061) Pieri || 1991 PE1 || 15 augustus 1991 || E. F. Helin
|-
| (7062) Meslier || 1991 PY5 || 6 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (7063) - || 1991 UK || 18 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7064) Montesquieu || 1992 OC5 || 26 juli 1992 || E. W. Elst
|-
| (7065) - || 1992 PU2 || 2 augustus 1992 || H. E. Holt
|-
| (7066) Nessus || 1993 HA2 || 26 april 1993 || Spacewatch
|-
| (7067) Kiyose || 1993 XE || 4 december 1993 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (7068) Minowa || 1994 WD1 || 26 november 1994 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (7069) - || 1994 YG2 || 30 december 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7070) - || 1994 YO2 || 25 december 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7071) - || 1995 BH4 || 28 januari 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7072) Beijingdaxue || 1996 CB8 || 3 februari 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (7073) Rudbelia || 1972 RU1 || 11 september 1972 || N. S. Chernykh
|-
| (7074) Muckea || 1977 RD3 || 10 september 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (7075) Sadovnichij || 1979 SN4 || 24 september 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (7076) - || 1980 UC || 30 oktober 1980 || Z. Vávrová
|-
| (7077) Shermanschultz || 1982 VZ || 15 november 1982 || E. Bowell
|-
| (7078) Unojönsson || 1985 UH3 || 17 oktober 1985 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (7079) Baghdad || 1986 RR || 5 september 1986 || E. W. Elst, V. G. Ivanova
|-
| (7080) - || 1986 RS1 || 5 september 1986 || A. Mrkos
|-
| (7081) Ludibunda || 1987 QF7 || 30 augustus 1987 || P. Wild
|-
| (7082) La Serena || 1987 YL1 || 17 december 1987 || E. W. Elst, G. Pizarro
|-
| (7083) Kant || 1989 CL3 || 4 februari 1989 || E. W. Elst
|-
| (7084) - || 1991 BR || 19 januari 1991 || A. Sugie
|-
| (7085) - || 1991 PE || 5 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (7086) Bopp || 1991 TA1 || 5 oktober 1991 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (7087) Lewotsky || 1991 TG4 || 13 oktober 1991 || E. F. Helin
|-
| (7088) Ishtar || 1992 AA || 1 januari 1992 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (7089) - || 1992 FX1 || 23 maart 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7090) - || 1992 HY4 || 23 april 1992 || H. Debehogne
|-
| (7091) - || 1992 JA || 1 mei 1992 || K. J. Lawrence, E. F. Helin
|-
| (7092) Cadmus || 1992 LC || 4 juni 1992 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (7093) - || 1992 OT || 26 juli 1992 || E. F. Helin
|-
| (7094) Godaisan || 1992 RJ || 4 september 1992 || T. Seki
|-
| (7095) Lamettrie || 1992 SB22 || 22 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (7096) Napier || 1992 VM || 3 november 1992 || R. H. McNaught
|-
| (7097) Yatsuka || 1993 TF || 8 oktober 1993 || H. Abe, S. Miyasaka
|-
| (7098) Réaumur || 1993 TK39 || 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (7099) Feuerbach || 1996 HX25 || 20 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (7100) Martin Luther || 1360 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels|}

Planetoïdenlijsten